

Toponymie

Berea, près de Durban
 Berea est une banlieue de Johannesburg

Berea est une zone non incorporée de l'État de Caroline du Nord
 Berea est un CDP de l'État de Caroline du Sud
 Berea est zone non incorporée de l'État du Dakota du Nord
 Berea est une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Adair en Iowa.
 Berea est une ville de l'État du Kentucky
 Berea est un quartier de la ville de Baltimore dans l'État du Maryland
 Berea est un CDP dans l'État du Nebraska
 Berea est une ville de l'État de l'Ohio
 Berea est une zone non incorporée de l'État de Virginie
 Berea est une zone non incorporée de l'État de Virginie-Occidentale

District de Berea

Berea est un village de la commune de Ciumești
 Rivière de Berea

Historique

Antiquité 
 Berea est un lieu mentionné dans les Actes des Apôtres, connu aujourd'hui sous le nom de Véria, en Grèce